Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 2000-2001 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison

Statistiques individuelles 
Avec 24 buts, Raúl González remporte le Trophée Pichichi du meilleur buteur.

Meilleurs passeurs 

 Source : football-lineups.com

Notes et références

Voir aussi 

2000-2001
Football en Espagne en 2000
Football en Espagne en 2001
Espagne